Tourist History — це дебютний студійний альбом гурту Two Door Cinema Club, виданий 26 лютого 2010-го року на лейблі Kitsuné Music.

Список пісень

Сингли 

"Something Good Can Work" (7 Квітня 2009) 
"I Can Talk" (23 Листопада 2009) 
"Undercover Martyn" (22 Лютого 2010)
"Come Back Home" (12 Липня 2010)
"What You Know" (7 Лютого 2011)

Посилання
Огляд альбому від NME 

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Дебютні альбоми 2010